Мария Кристина Бурбон-Сицилийская
 Мария Кристина де Бурбон (1833–1902)